Чатемский пингвин () — вымерший вид птиц из семейства пингвиновых. Обитал на островах Чатем, известен только по ископаемым остаткам. Имел тонкий клюв.

По одной версии, был истреблён заселившими остров полинезийцами ещё до новой эры вместе со многими видами птиц и одним видом морских львов.
По другой, возможно, вымер относительно недавно, к концу XIX столетия — может быть, к этому виду относилась птица, содержавшаяся в неволе между 1867 и 1872 годами, хотя она могла быть и представителем другого вида из рода хохлатых пингвинов.

Примечания

Ссылки 
 A Space Oddity: Geographic and Specific Modulation of Migration in Eudyptes Penguins .

Вымершие пингвинообразные
Ископаемые птицы голоцена
Ископаемая фауна Океании
Фоссилии, описанные в 2019 году
Фоссилии из голоценовых отложений Новой Зеландии